Magnus av Sachsen eller Magnus Billung, född någon gång mellan 1043 och 1047, död 23 augusti 1106 i Ertheneburg och begravd i S:t Michaelskyrkan i Lüneburg, son till hertig Ordulf av Sachsen och Ulfhild av Norge, var själv hertig av Sachsen från 1072 till sin död. 

Han gifte sig 1070 eller 1071 med Sofia av Ungern (död 1095) och fick med henne döttrarna Wulfhild (född någong gång mellan 1071 och 1075, död 1126, gift med hertig Henrik den svarte av Bayern) och  Eilika (födda 1080 eller 1081, död 1142, gift med greve Otto den rike av Ballenstedt.

Hertigar av Sachsen
Födda 1040-talet
Avlidna 1106
Män